Владимир Квасов:
 Квасов, Владимир Ильич (род. 1934) — советский и украинский политик.
 Квасов, Владимир Петрович (род. 1936) —  советский и российский государственный деятель.